Черноречье — название населенных пунктов в России.

 Черноречье — село в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Черноречье — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Черноречье — село в Волжском районе Самарской области.
 Черноречье — село в Балаклавском районе Севастополя.
 Черноречье — посёлок в Троицком районе Челябинской области.
 Черноречье — бывший посёлок городского типа в Чечено-Ингушетии, с 1962 г. микрорайон города Грозный.

См. также 
Сельское поселение Черноречье